

Горняцький — селище, Рудненська міська адміністрація, Костанайська область

Горняцький — селище, Білокалитвинський район, Ростовська область

Див. також 
 Горняк